Василько́в () — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Васильков 
 Васильков, Борис Павлович (1906—1980) — советский ботаник и миколог.
 Васильков, Валерий Денисович (1946—2019) — глава города Волгоград.
 Васильков, Геннадий Леонович (1941—2017) — советский и российский хирург, заслуженный врач Российской Федерации (1993).
 Васильков, Иван Васильевич (1904—1965) — Герой Советского Союза.
 
 
 Васильков, Олег Маратович (род. 1970) — российский актёр.
 Васильков, Ярослав Владимирович (род. 1943) — российский индолог, переводчик «Махабхараты».

Василькова

Населённые пункты 
 Васильков — город в Киевской области Украины, административный центр Васильковского района.
 Васильков — село в Чортковском районе Тернопольской области Украины.
 Васильков — село в Шполянском районе Черкасской области Украины.

См. также

Примечания